Lengyel Árpád (1886–1940) orvos, a Titanic-tragédiában a mentésben részt vevő orvosok egyike
Lengyel Árpád (1915–1993) úszó, jogász